Le ERA Basketball Nymburk est un club de basket-ball tchèque, issu de Nymburk et possédant le plus beau palmarès du pays. Il tient son nom de ČEZ, le producteur d'électricité de République tchèque. L'équipe évolue dans la ligue tchèque de basket-ball soit le plus haut niveau du championnat tchèque.

Historique

Noms successifs 
 Depuis 2019 : ERA Basketball Nymburk
 2004 - 2019 : ČEZ Basketball
 2002 - 2004 : BK ECM
 1998 - 2002 : BK GA
 1950 - 1998 : Lokomotiva
 1945 - 1950 : Sokol
 1939 - 1945 : SK Zeleznicari

Palmarès 
 Champion de République tchèque : 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
 Coupe de République tchèque : 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Joueurs et personnalités du club

Entraîneurs 

 2003-2006 :  Michal Ježdík
 2006-2010 :  Muli Katzurin
 2010-2013 :  Ronen Ginzburg
 2013-2015 :  Kęstutis Kemzūra
 2015-2017 :  Ronen Ginzburg
 2017-2021 :  Oren Amiel
 2021-2022 :  Aleksander Sekulić
 2022 :  Roberts Štelmahers
 2022- :  Ladislav Sokolovský

Effectif actuel (2022-2023)

Joueurs célèbres ou marquants 
  Pavel Beneš 4 saisons : 2004–2008
  Maurice Whitfield 4 saisons : 2002–2006
  Jiří Zídek 2 saisons : 2003–2005
  Pavel Pumprla 2 saisons : 2009–2012
   Radoslav Rančík 1 saison : 2005–2008
   Vladimir Štimac 1 saison : 2011
  Michael Meeks 1 saison : 2006–2007
  Afik Nissim 1 saison : 2010–2011
  Gintaras Einikis 1 saison : 2005-2006
  Darius Washington 1 saison : 2006–2007
  Robert Tomaszek 1 saison : 2008–2009
  Guillermo Díaz 1 saison : 2006–2007
  Goran Jagodnik 1 saison : 2008–2009
  Lamayn Wilson 1 saison : 2011–2012
  Adam Koch 1 saison : 2010–2011
  Terrell Everett 1 saison : 2006–2007
  Ron Lewis 1 saison : 2009–2010
  Blake Schilb 2 saisons : 2007–2009
  Myles McKay 1 saisons : 2010–2011
  Chester Simmons 2 saisons : 2010–2012

Lien externe 
  Site officiel

Articles connexes 
 

Nymburk
District de Nymburk
Sport à Nymburk